

Олешки — місто у Херсонському районі Херсонської області, розташоване на місці Олешківської Січі
 Олешки — село Харківського району Харківської області
 Олешки —залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Олешки — село в складі Будславської сільської ради Мядельського району Мінської області
 Олешки — село в складі Свірської селищної ради Мядельського району Мінської області